Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1989 kam es im Langlauf der Frauen zu folgenden Einzelergebnissen:

10 km klassisch 

Weltmeisterin 1987:  / Olympiasiegerin 1988: 

Datum: 17. Februar 1989, 13.00 Uhr

Teilnehmer: 60 genannt; 58 gestartet; 58 gewertet;

Quellen 
 Viralliset Tulokset Offizielle Ergebnisse 17.02 KLO 14.00 Naiset 10 km, Perinteinen Damen 10 km, Classisch, FIS
 MM-kisat Lahti 1989 10 km naiset perinteinen (c) 17.2.1989 Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 8. Mai 2020.
 Women 10km Classical Style Nordic Skiing World Championship 1989 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 8. Mai 2020

10 km Freistil 

Der Wettbewerb war in den Jahren zuvor so nicht ausgetragen worden. Auf dem Programm hatte vormals die 5-km-Distanz gestanden, klassisch gelaufen, Siegerinnen in dieser Disziplin waren:
Weltmeisterin 1987:  / Olympiasiegerin 1988: 

Datum: 19. Februar 1989

Teilnehmer: 61 genannt; 61 gestartet; 61 gewertet;

Siegerin Välbe war der Konkurrenz schon nach halber Distanz davongeskatet.

Quellen 
 Viralliset Tulokset Offizielle Ergebnisse 19.02 KLO 14.00 Naiset 10 km, Vapaa Damen 10 km, Frei, FIS
 MM-kisat Lahti 1989 10 km naiset vapaa (f) 19.2.1989 Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 8. Mai 2020.
 Women 10km Free Style Nordic Skiing World Championship 1989 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 8. Mai 2020

15 km klassisch 

Diese Langlauf-Distanz wurde als Disziplin für Frauen erstmals ausgetragen.

Datum: 21. Februar 1989

Teilnehmer: 49 genannt; 47 gestartet; 46 gewertet;

Kirvesniemi lag zur Hälfte des Rennens noch über 12 Sekunden vor Matikainen; es waren 49 Läuferinnen am Start.

Quellen 
 Viralliset Tulokset Offizielle Ergebnisse 21.02 KLO 14.00 Naiset 15 km, Perinteinen Damen 15 km, Classisch, FIS
 MM-kisat Lahti 1989 15 km naiset perinteinen (c) 21.2.1989 Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 8. Mai 2020.
 Women 15km Classical Style Nordic Skiing World Championship 1989 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 8. Mai 2020

30 km Freistil 

In den Jahren zuvor wurde dieser Wettbewerb über die Distanz von 20 km ausgetragen, die Siegerinnen:
Weltmeisterin 1987:  / Olympiasiegerin 1988: 

Datum: 25. Februar 1989

Teilnehmer: 52 genannt; 50 gestartet; 49 gewertet;

Die Finnin Matikainen schrieb mit 5 Medaillen Skigeschichte.

Quellen 
 Viralliset Tulokset Offizielle Ergebnisse 25.02 KLO 11.00 Naiset 30 km, Vapaa Damen 30 km, Frei, FIS
 MM-kisat Lahti 1989 30 km naiset vapaa (f) 25.2.1989 Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 8. Mai 2020.
 Women 30km Free Style Nordic Skiing World Championship 1989 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 8. Mai 2020

4 × 5 km Staffel 

Weltmeisterinnen 1987:  (Antonina Ordina, Nina Gawriljuk, Larissa Ptizyna, Anfissa Reszowa) 
Olympiasiegerinnen 1988:  (Swetlana Nageikina, Nina Gawriljuk, Tamara Tichonowa, Anfissa Reszowa)

Datum: 23. Februar 1989

Quellen 
 Viralliset Tulokset Offizielle Ergebnisse 23.02 KLO 14.00 Naiset 4x5 km 2 P + 2 V, Staffel Damen 4x5 km 2 C + 2 F, FIS
 MM-kisat Lahti 1989 Viesti naiset 4x5 km (c+f) 23.2.1989 Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 8. Mai 2020.
 Women 4x5km Relay Nordic Skiing World Championship 1989 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 8. Mai 2020

Einzelnachweise 

Skilanglauf Frauen
Skilanglaufwettbewerb